Ohland ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Ohland (1888–1953), deutscher Pädagoge, Geistlicher und völkischer Liederdichter
 Max Ohland (1879–nach 1933), deutscher Politiker (SPD), MdL Anhalt